

Localidades

Saint-Usage (Aube)
Saint-Usage (Côte-d'Or)

Desambiguações de topônimos